Andesite ist der Name von:
 Andesite Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 Andesite (Kalifornien), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Kalifornien
 Andesite Lookout Tower, ein Aussichtsturm im US-Bundesstaat Montana
 Andesite Peak, ein Berg im US-Bundesstaat Kalifornien
 Andesite Ridge, eine Gebirgskette im US-Bundesstaat Kalifornien

Siehe auch:
 Andesit